Trois-Septembre ou III-septembre ou  3-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

3 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, de pays ou régions francophones, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des évènements cités en page d'éphéméride du 3 septembre, ou à des évènements locaux.

Au Burundi, le  : Pierre Buyoya remplace Jean-Baptiste Bagaza par un coup d’État initiant la 3e République.

Au Canada, le  : Un grand incendie criminel détruit 600 résidences et 200 dépendances à Saint-Hyacinthe au Québec.

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Libération de Montrevel-en-Bresse, Jassans-Riottier et quelques autres localités de l'Ain.
 Libération de Cap-d'Ail dans les Alpes-Maritimes.
 Un bombardement aérien américain mal ciblé détruit Telgruc-sur-Mer dans le Finistère.
 Libération de Morez dans le Jura.
 Libération de Lyon et Anse dans le Rhône.
 Autres lieux : évènements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Septembre (odonymie).

Graphies « Trois-Septembre » et « III-Septembre »

Graphie « 3-Septembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 
Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en chiffre

Homonymie
03